Christopher Lee est un nom notamment porté par :
 Christopher Lee (1922-2015), acteur britannique ;
 Christopher Lee (1964-2012), militant trans américain ;
 Christopher Lee, dit Big Pun (1971-2000), rappeur américain.